George Church (1890–1951) – południowoafrykański strzelec
 George Church (1891–1946) – amerykański tenisista
 George Church (ur. 1954) – amerykański naukowiec